Solstorm har flere betydninger:
 Solstorm − en midlertidig forstyrrelse af jordens magnetosfære
 Solstorm (roman) − en roman af Åsa Larsson fra 2003
 Solstorm (film) − en film af Leif Lindblom fra 2007, baseret på romanen af Åsa Larsson